Карабасов — фамилия; имеет женскую форму Карабасова.
 Карабасов, Сергей Юрьевич (род. 1983) — российский государственный деятель, и. о. главы администрации города Рязани (2017—2019).
 Карабасов, Юрий Сергеевич (1939—2021) — ректор НИТУ «МИСиС», депутат Государственной Думы Российской Федерации V созыва, профессор.

См. также 
 Карабас